Dionís o Dionisi (en llatí Dionysius, en grec antic Διονύσιος) va ser un cirurgià romà d'origen grec mencionat per Escriboni Llarg que va viure probablement al començament de l'era cristiana, al .

Referències 

Metges de la Grècia romana